Die Fortuna liga 2014/15 war die 28. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 22. Spielzeit seit 1993. Sie wurde am 11. Juli 2014 mit der Begegnung zwischen dem Titelverteidiger ŠK Slovan Bratislava und der Aufsteiger FO ŽP ŠPORT Podbrezová (2:1) eröffnet und endete am 30. Mai 2015.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15